Název Hutě může označovat:
 Přírodní rezervace Hutě
 Hutě (Cejle), část obce Cejle v okrese Jihlava
 Hutě (Černýšovice), část obce Černýšovice v okrese Tábor
 Hutě (Svojanov), část obce Svojanov v okrese Svitavy
 Hutě (Praha), čtvrť v Praze-Kyjích
 Hutě (Bělčice), základní sídelní jednotka obce Bělčice v okrese Strakonice
 Hutě, zaniklá osada v katastrálním území Křížová ve Slezsku, v obci Hošťálkovy

Název Hutě se dále objevuje v názvech:
 Hutě pod Třemšínem, část města Rožmitál pod Třemšínem v okrese Příbram
 Nové Hutě, obec v okrese Prachatice
 Novosedelské Hutě, část obce Nemanice v okrese Domažlice
 Staré Hutě, obec v okrese Uherské Hradiště
 Staré Hutě (Horní Stropnice), část obce Horní Stropnice v okrese České Budějovice
 Staré Hutě (Kaliště), část obce Kaliště v okrese Pelhřimov
 Hutě (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v okrese Uherské Hradiště

Související články 
 Huť

Externí odkazy